Вале́рий Фила́тов: